Hickory Ridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Ridge Township (Cross County, Arkansas)
 Hickory Ridge Township (Phillips County, Arkansas)
 Hickory Ridge Township (Oklahoma)